Plusieurs villes ou communes possèdent une rue, une avenue ou une place du Louvre :

Belgique 
 Rue du Louvre à Tournai

Canada 
 Rue du Louvre à Mont-Saint-Hilaire
 Rue du Louvre à Sainte-Julie (Québec)

France 
 Rue du Louvre à Menton
 Rue du Louvre à Nîmes
 Rue et place du Louvre à Paris
 Avenue du Louvre à Versailles
 Rue du Louvre à Coudreceau

Louvre